Каравелов (и Каравелова) е българско родово име. Най-известен носител е писателят Любен Каравелов.

Носители на фамилното име 
 Антон Каравелов (р. 1926) – български архитект, журналист, преподавател
 Кирил Каравелов – български офицер, инженер, автор на първото за България ръководство „Пълен курс за изучаване на автомобила и мотоциклета“
 Любен Каравелов (р. 1834/5 – 1879) български поет, революционер, писател, журналист, етнограф, по-големия брат на Петко Каравелов
 Паисий Каравелов (р. 1891 – 1944) – свещеник в Сопотската църква „Св. св. Петър и Павел“
 Петко Каравелов (р. 1843 – 1903) български политик, министър-председател, брат на Любен Каравелов
 Стойчо Каравелов (р. 1865 – 1916) първият инженер металург в България
 Екатерина Каравелова, няколко значения за това име
 Лора Каравелова (р. 1886 – 1913) дъщеря на Петко и Екатерина Каравелова, съпруга на доктор Иван Дренков и впоследствие на поета Пейо Яворов
 Мария Каравелова – най-малката сестра на Любен и Петко Каравелов, майка на Рашко Маджаров
 Наталия Каравелова (р. 1820 – 1905) сръбкиня, съпруга на Любен Каравелов, сестрата на приятеля му Настас Петрович

Други 
 Висше строително училище „Любен Каравелов“ – гражданско висше строително училище в София
 Филиал „Любен Каравелов“ (ПУ) в Кърджали на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – наследник на Полувисшия педагогически институт „Любен Каравелов“

Български фамилни имена